

Presentación previa 
Rameez Junaid y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, Andreas Siljeström decidió no participar este año.

Andre Begemann y Frederik Nielsen ganaron el título tras derrotar en la final David O'Hare y Joe Salisbury.

Cabeza de serie 

  Antonio Šančić /  Andrei Vasilevski (Semifinales)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Roman Jebavý /  Igor Zelenay ''(Primera ronda)
 ''' Andre Begemann /  Frederik Nielsen (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Saint-Brieuc 2017